Vaszary János
 Vaszary János (1867–1939) festőművész, grafikus
 Vaszary János (1899–1963) színész, színigazgató, rendező, színműíró

Hasonló nevűek
 Vaszary Egyed János (1799–1880) bencés szerzetes